Randau ist der Name

 eines Teils des Magdeburger Stadtteils Randau-Calenberge
 des Gutes Randau
 des Schlosses Randau
 des Dorfes Randau in Ostpreußen, siehe Sadowoje (Kaliningrad, Nesterow, Iljuschino)
 der Familie von Randau (von Randow)

und der Familienname folgender Person:

 Felix Randau (* 1974), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Robert Randau (1873–1950), französischer Kolonialbeamter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Rantau
 Randow (Begriffsklärung)